My People Were Fair And Had Sky In Your Hair... But Now They're Content To Wear Stars On Their Brows é o álbum de estreia da dupla de folk psicodélico Tyrannosaurus Rex. Foi lançado em 5 de julho de 1968 pela gravadora Regal Zonophone.

História 
O álbum foi gravado no Advision Studios em Londres no início de 1968 e produzido por Tony Visconti. As demos foram feitas no apartamento de Visconti, bem como as sessões de gravação em estúdio com o produtor Joe Boyd. O Advision foi o primeiro estúdio no Reino Unido com equipamentos de gravação em oito canais, permitindo uma flexibilidade de gravação muito maior do que os gravadores de 4 canais, um padrão na época.

Duas das músicas, "Mustang Ford" e "Hot Rod Mama" foram gravadas anteriormente pela banda John's Children, de Marc Bolan. As primeiras versões de algumas das faixas também apareceram em The Beginning Of Doves, uma coletânea de demos lançada em 1974. O jornalista Paul Stewart adiantou que o título do álbum refletia "o falso misticismo da época, até mesmo a dedicação para "Aslan and the Old Narnians" na capa, enquanto o biógrafo Mark Paytress escreveu que o título e as músicas "tocaram um acorde com os elementos caprichosos do underground britânico.

A gravação contou com Bolan nos vocais e no violão, e Steve Took nos vocais de apoio e na percussão. Ele também contou com o DJ John Peel, que leu uma história infantil escrita por Bolan na canção "Frowning Atahuallpa (My Inca Love)", que também inclui um longo canto de Hare Krishna.

Capa 
Para Bolan, a música do álbum representava uma rejeição da "música de guitarra elétrica" que ele tocava com sua banda anterior. A capa, feita por George Underwood, e o assunto de muitas das canções tratavam de temas fantásticos que permeariam grande parte dos álbuns posteriores do Tyrannosaurus Rex. A arte da capa foi baseada nas ilustrações de Gustave Doré para o Inferno de Dante.

Lançamento 
My People Were Fair And Had Sky In Your Hair... foi lançado em 5 de julho de 1968 pela gravadora Regal Zonophone. Alcançou a posição 15 na parada de álbuns do Reino Unido após o lançamento inicial.

O álbum foi mesclado com o álbum seguinte, Prophets, Seers & Sages: The Angels Of The Ages e relançado em 1972 como um LP duplo, após os sucessos de Electric Warrior e The Slider. Alcançando o número 1 no Reino Unido. O lançamento duplo continua sendo o maior título de qualquer álbum número 1 do Reino Unido. Nos Estados Unidos, foi lançado pela gravadora A&M como Tyrannosaurus Rex: A Beginning.

Recepção 
O AllMusic elogiou o álbum dizendo que "aproxima o ouvinte de um ângulo totalmente único". "A voz de Bolan [...] combina tão perfeitamente com a instrumentação bizarra, quase oriental." O crítico Dave Thompson o chamou de "um caso irresistível, absolutamente um filho de seu tempo de inclinação psicodélica", acrescentando: "É difícil não ser atraído pela dinâmica real do My People Were Fair..., a maneira estranha como o Tyrannosaurus Rex pega os menores instrumentos musicais, [como] xilofones, glockenspiels e um gongo chinês incluído, para fazê-los soar como a banda de rock and roll mais pesada do planeta". Paul Stewart, do Daily Express, escreveu que era "variado e vibrante". "As texturas prendem sua atenção, mas não em um hard rock, dão um tapa na cara. Essa é uma música chill out [...] antes das pessoas chamarem [isso] de 'chill out'".

Faixas

Ficha técnica 
Tyrannosaurus Rex

 Marc Bolan – vocais, violão
 Steve Took – vocais de apoio, percussão

Músicos adicionais

 John Peel – narrador (em "Frowning Atahuallpa – My Inca Love")

Produção

 Tony Visconti – produtor
 George Underwood – capa

Ligações externas

Referências 

Álbuns de 1968
Álbuns de rock psicodélico
Álbuns de Tyrannosaurus Rex